Ann-Louise Skoglund – ex ostacolista svedese
 Evert Skoglund – ex calciatore italiano
 Lennart Skoglund – calciatore svedese
 Nils Skoglund – tuffatore e pallanuotista svedese
 Sandy Skoglund – artista, fotografa e installation artist statunitense